Гагарин, Алексей:
 Гагарин, Алексей Владимирович (род. 1979) — российский самбист.
 Гагарин, Алексей Петрович (1895—1960) — советский философ, декан философского факультета МГУ.